В данном списке представлена информация о железнодорожных депо и предприятий, находящихся на территории Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД». В списке указаны все существующие депо и части, а также бывшие/закрытые депо.

Список подразделяется на несколько частей в зависимости от типов депо: локомотивные, моторвагонные, вагонные и их специализации: эксплуатационные, ремонтные, а так же ПЧ, ШЧ, ЭЧ, ДС и т.д. Отдельно представлен единый список всех существующих локомотивных и моторвагонных депо с примечаниями.

В списке указаны:
 Сокращение с номером, используемое в железнодорожной терминологии для данного депо, части — графа «Номер»
 Название депо, части — графа «Название»
 Структурные подразделения, если имеются — графа «Подразделения», для моторвагонных депо это «участки».
 Ссылки на основные карты по координатам депо — графа «Карты»
 Железнодорожная станция, к которой примыкает депо (или несколько станций, для подразделений) — графа «Станция»
 Населённый пункт и субъект РФ, в котором или около которого находится депо — графа «Нас. пункт»
 Для моторвагонных депо указываются основные линии/узлы обслуживания — графа «Линии»

Моторвагонные депо 
Всего 4 моторвагонных депо, обслуживающих моторвагонный подвижной состав (МВПС), в том числе электропоезда. — 4 депо на 4 региона в которых расположена Западно-Сибирская железная дорога(Омская, Новосибирская, Кемеровская областя и Алтайский край). Для них принято сокращение ТЧПРИГ(Тяговая часть пригородная). 4 депо входят (являются структурным подразделением) в Западно-Сибирскую дирекцию моторвагонного подвижного состава. Основые задачи дирекции это организация работы по предоставлению услуг пассажирам в пригородных пассажирских поездах и обеспечение высокого качества пригородных пассажирских перевозок. Организация, эксплуатация, технического обслуживания и ремонта подвижного состава, используемого в пригородных перевозках. На основе маркетингового анализа потребностей населения в пригородных перевозках готовить предложения по оптимизации графика движения пригородных поездов, совместно с причастными подразделениями. Обеспечивает контроль своевременной и качественно подготовки пассажирских составов. Так же в обслуживании перевозок занимаются пригородные пассажирские компании Омск-пригород(Омск), Экспресс-пригород(Новосибирск), Кузбасс-пригород(Кемерово), Алтай-пригород(Барнаул). В таблице указаны только те направление которые в данный момент обслуживаются пригородными электропоездами.

Эксплуатационные локомотивные депо 
Всего 9 эксплуатационных локомотивных депо. Для них принято сокращение ТЧЭ(Тяговая часть эксплуатационная). Входят (являются структурными подразделениями) в Западно-Сибирскую дирекцию тяги, являющуюся, в свою очередь, структурным подразделением Дирекции тяги — филиала ОАО «РЖД».

Ремонтные локомотивные депо 
Всего 8 ремонтных локомотивных депо. Для них принято сокращение ТЧР(Тяговая часть ремонтная). Входят (являются структурными подразделениями) в Западно-Сибирскую дирекцию по ремонту тягового подвижного состава (ТПС), являющуюся, в свою очередь, структурным подразделением Дирекции по ремонту тягового подвижного состава — филиала ОАО «РЖД».

Эксплуатационные вагонные депо 
Всего 6 эксплуатационных вагонных депо. Для них принято сокращение ВЧДЭ(Вагонная часть депо эксплуатационная). Входят (являются структурными подразделениями) в Западно-Сибирскую дирекцию инфраструктуры, являющуюся, в свою очередь, структурным подразделением Центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «РЖД».

Вагонные ремонтные депо 
Всего 12 вагонных ремонтных депо для них принятно сокращение ВЧДР(Вагонная часть депо ремонтная), входят в вагоноремонтные компании ОАО «ВРК-1», ОАО «ВРК-2», ОАО «ВРК-3» Все 13 депо до 1 июля 2011 года входили в Западно-Сибирскую дирекцию по ремонту грузовых вагонов Дирекции по ремонту грузовых вагонов — бывшего филиала ОАО «РЖД»

Пассажирские вагонные депо 
Всего 6 пассажирских вагонных депо для них принято сокращение ЛВЧД (Линейная вагонная часть депо). Входят в Западно-Сибирский филиал ОАО «ФПК»

Дистанции пути 
Всего 31 дистанций пути. Для них принято сокращение ПЧ(путевая часть). Входят (являются структурными подразделениями) в Западно-Сибирскую дирекцию инфраструктуры, являющуюся, в свою очередь, структурным подразделением Центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «РЖД».  В столбце километры рядом с километражом указаны ближайшие раздельные пункты, а не находящиеся на этих самых километрах. В скобках указан километр на котором находится раздельный пункт.

Западно-Сибирская железная дорога
Списки:Железная дорога